Черноба́й () — посёлок городского типа, районный центр Чернобаевского района Черкасской области Украины.

История 
В XIX веке селение входило в Золотоношский уезд Полтавской губернии.

Во время Великой Отечественной войны с 19 сентября 1941 до 27 сентября 1943 селение находилось под немецкой оккупацией.

В январе 1989 года численность населения составляла 8783 человека.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке межхозяйственного предприятия по переработке мяса и райсельхозхимии.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 7396 человек.

Известные жители 
 Романицкий, Борис Васильевич (1891—1988) — актёр, режиссёр театра, народный артист СССР (1944).
 Пахарь, Марьян Васильевич (род. 1976) — латвийский футболист и тренер.

Примечания 

Посёлки городского типа Черкасской области
Чернобай